Tannersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tannersville (New York)
 Tannersville (Pennsylvania)
 Tannersville (Virginia)